Walkow oder Walków ist der Familienname folgender Personen:

 Scheljasko Walkow (* 1957), bulgarischer Badmintonspieler
 Stefan Walkow († 2012), bulgarischer Dissident
 Szymon Walków (* 1995), polnischer Tennisspieler